Unterhütten bezeichnet

 Unterhütten, Ortsteil von Hütten (Schleswig),  Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Dolní Huť (Unterhütten), Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice, Tschechien